Frosch steht für:

 ein Tier aus der Ordnung der Froschlurche
 Frosch (Lebensmittel), Froschschenkel
 Frosch (Wappentier) in der Heraldik
 ein Stein in Form eines Frosches, siehe Fraischstein
 Frosch (Marke), Markenfamilie von Haushaltsreinigern
 Zeche Frosch, historisches Bergwerk im Ruhrgebiet
 Mount Frosch, Berg im Viktorialand, Antarktika

Geräte:
 eine Öllampe aus dem Bergbau, siehe Froschlampe
 Frosch (Vermessung), eine Unterlage für Messlatten
 das Griffende des Bogens von Streichinstrumenten, siehe Bogen (Streichinstrument)
 seitlicher Verschluss von Hängemappen, siehe Hängeregistratur #Frosch
 umgangssprachliche Bezeichnung einer Explosionsstampframme

Frosch ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Frosch (Kupferstecher) (1771–?), deutscher Kupferstecher
 Carl Frosch (1908–1984), US-amerikanischer Chemiker

 Dušan Frosch (* 1981), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Friedrich Wilhelm Gotthilf Frosch (1776–1834), deutscher Prediger und Schulmann
 Gerd Roman Frosch (* 1944), österreichischer Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Hensel Frosch (15./16. Jh.), deutscher Baumeister und Steinmetz
 Johannes Frosch (um 1485–1533), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 Joseph Frosch (1733–1802), deutscher Zisterzienserabt
 Jürgen Frosch (* 1976), deutscher DJ
 Karlheinz Frosch (* 1950), deutscher Politiker (AfD)
 Karl-Heinz Frosch (* 1968), deutscher Chirurg
 Kathrin Frosch (* 1968), deutsche Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin
 Leopold Frosch (1890–1958), deutscher Orthopäde
 Marie Nyl-Frosch (1857–1914), deutsche Malerin
 Matthias Frosch (* 1960), deutscher Mediziner
 Paul Frosch (1860–1928), deutscher Mediziner, Hygieniker und Bakteriologe
 Peter J. Frosch (* 1946), österreichischer Dermatologe und Hochschullehrer
 Robert A. Frosch (1928–2020), US-amerikanischer Physiker
 Walter Frosch (1950–2013), deutscher Fußballspieler
 Wicker Frosch (vor 1300–1363), Frankfurter Patrizier und Geistlicher
 Wilhelm Frosch (1861–?), deutscher Ingenieur und Unternehmensgründer

 Orgelbaufamilie Frosch in München

Siehe auch:
 Der Frosch
 Frösche